Monaghan kan syfta på följande platser:

Irland 

 County Monaghan (grevskap i Irland), Ulster, 
 Monaghan (ort i Irland), Ulster, County Monaghan, 

Robotskapade Irlandförgreningar